Synagoga Główna w Szydłowcu
 Synagoga Garbarska w Szydłowcu